Die Vier Federn (eng. The Four Feathers) ist der Name folgender Filme:

 Four Feathers (1915) von J. Searle Dawley
 The Four Feathers (1921) von René Plaissetty
 Vier Federn (1929) von Lothar Mendes, Merian C. Cooper und Ernest B. Schoedsack
 Vier Federn (1939) von Zoltan Korda
 The Four Feathers (1978) von Don Sharp
 Die vier Federn (2002) von Shekhar Kapur